

Patronyme
 Christian Otte (1943-2005) est un peintre et dessinateur figuratif belge.
 Friedrich Otte est le nom de plume choisi par le poète alsacien Georges Zetter (1819-1872) 
 Friedrich-Wilhelm Otte (1898-1944) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Günther Otte (1933-), est un coureur cycliste allemand.
 Hans Otte (1926-2007) est un compositeur et pianiste allemand.
 Marc Otte est un ambassadeur belge.

Homonymie de nom de famille